Lisia Skała (Klasztorzysko) – skała na Klasztorzysku w Sudetach
 Lisia Skała (Suliszowice) – skała w Suliszowicach na Wyżynie Częstochowskiej